Saint-Gelais steht für:
 Saint-Gelais, französische Gemeinde

Personen:
 Gelais von Poitiers (4. Jahrhundert), als Heiliger verehrter zehnter Bischof von Poitiers
 Jacques de Saint-Gelais (Amtszeit: 1503–1531), Bischof von Uzès
 Jean de Saint-Gelais (Amtszeit: 1531–1570), Bischof von Uzes
 Louis de Saint-Gelais (1512–1589), Seigneur de Lansac, Kammerherr unter den Valois-Königen Heinrich II. und Karl IX.
 Marianne St-Gelais (* 1990), kanadische Shorttrackerin
 Mellin de Saint-Gelais (ca. 1491–1558), französischer Schriftsteller und Hofdichter Franz I.
 Octavien de Saint-Gelais (1468–1502), französischer Schriftsteller  Kleriker, Dichter und Übersetzer
 Raymond Saint-Gelais (* 1936), emeritierter Bischof von Nicolet